Apologie de la religion chrétienne peut faire référence à :

 Apologétique chrétienne
 Les Apologies de Justin de Naplouse.